Adama Traoré (ur. 1990) – piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej
 Adama Traoré (ur. 5 czerwca 1995) – malijski piłkarz
 Adama Traoré (ur. 28 czerwca 1995) – malijski piłkarz
 Adama Traoré (ur. 1996) – hiszpański piłkarz